Американский дуэт Ракель Копс-Джонс / Абигейл Спирс — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — пара Лиза Реймонд / Лизель Хубер — не защищали свой титул, но Лиза принимала участие в соревнованиях (в паре с Сабиной Лисицки) и дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионкам.

Посев 

  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Первый раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Саня Мирза (Первый раунд)

<ol start="3">
 Катарина Среботник /  Чжэн Цзе ''(Четвертьфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке ''(Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Toray Pan Pacific Open 2012